Devdas, romanzo di Sarat Chandra Chattopadhyay del 1917, da cui sono stati tratti vari film.
Devdas, prima versione cinematografica del romanzo (1928). 
Devdas, film del 1935 diretto da Pramathesh Chandra Barua, con il regista nella parte di Devdas e Jamuna in quella di Paro.
Devdas, film del 1936 diretto da Pramathesh Chandra Barua, con K. L. Saigal nella parte di Devdas e Jamuna in quella di Paro.
Devdas, film del 1953 diretto da Bhimsingh, con Nageshwara Rao nella parte di Devdas e Subralachumi in quella di Paro.
Devdas, film del 1955 diretto da Bimal Roy, con Dilip Kumar nella parte di Devdas e Suchitra Sen in quella di Paro.
Devdas, film del 2002 diretto da Sanjay Leela Bhansali, con Shah Rukh Khan nella parte di Devdas e Aishwarya Rai in quella di Paro.